Teplička (okres Karlsbad), een gemeente in Tsjechië
 Teplička (okres Spišská Nová Ves), een gemeente in Slowakije